Grisolles kan syfta på:
 Grisolles, Aisne
 Grisolles, Tarn-et-Garonne